est la formule brute de plusieurs isomères :

 boldine, numéro CAS 
 naloxone, numéro CAS 
 6-monoacétylmorphine, numéro CAS